Sächsisch-Böhmische Eisenbahn steht für:
 die Bahnstrecke Děčín–Dresden-Neustadt, eine Bahnstrecke im Elbtal in Deutschland und Tschechien
 die Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft, eine ehemalige private Eisenbahngesellschaft